Проспе́кт Бума́жников — один из двух проспектов Астрахани (второй — проспект Губернатора Анатолия Гужвина), главная улица микрорайона АЦКК (Городок Бумажников) в Трусовском районе города, проходит с юго-запада на северо-восток параллельно улицам Мехоношина и Вячеслава Мейера. Начинается от Магистральной улицы, пересекает улицу Мосина и Универсальный переулок и заканчивается у сквера Строителей на берегу Волги.

История 
Проспект образован в 1962 году при застройке микрорайона, никогда не менял название.

Примечания 

Улицы Астрахани